Martinčići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Grožnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 132 stanovnika te 48 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 140 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji